Фанто́м ( <  <  «явление; призрак») — образ чего-либо: душа человека, существо, предмет; обычно, из прошлого. Примерами могут служить «поезда-призраки» и «корабли-призраки» (к примеру, «Летучий голландец»).

Информационные технологии 
 Phantom OS — операционная система, разрабатываемая компанией «Digital Zone»
 Fantom — язык программирования с компиляцией в JVM и .NET.

Авиация 
Фантом () — название моделей американских военных самолётов:
 McDonnell FH-1 Phantom — американский палубный истребитель;
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II — американский истребитель-бомбардировщик;

Автомобили 
 Phantom Corsair

Фильмы 
Фантом
 «Фантом» — сериал 1943 года, основанный на одноимённом комиксе;
 «Фантом» — фильм 1967 года с Энтони Франчозой в главной роли, реж. Лесли Х. Мартинсон (Великобритания);
 «Фантом» — фильм 1979 года с Отто Зандером в главной роли, реж. Уве Шрайдер (Германия);
 «Фантом» — фильм 1996 года с Билли Зейном в главной роли, реж. Саймон Уинсер (США, Австралия);
 «Фантом» — мини-сериал 2010 года с Райаном Карнсом в главной роли (США, Канада);
 «Фантом» — фантастический фильм 2011 года режиссёра Криса Горака и продюсера Тимура Бекмамбетова (США);
 «Фантом» — фантастический фильм 2013 года режиссёра Тодда Робинсона и продюсеров Джулиана Адамса, Пена Деншэма, Джона Уотсона и др. (США);
 «Фантом» — телесериал 2019 года. В главных ролях Юрий Чурсинсин, Павел Майков, Тимофей Трибунцев. Режиссер Сергей Сенцов (Украина);
 «Фантом» — телесериал 2020 года с Денисом Шведовым в главной роли, реж. Илья Шеховцов (Россия);
Фантомы
 «Фантомы» — американский фильм ужасов режиссёра Джо Чеппела по сценарию писателя Дина Кунца, положившего в основу свой роман 1983 года «Фантомы».
 «Фантомы» — фантастический фильм ужасов 2008 года режиссёра Масаюки Очиай (США).

Персонажи 
 Фантом (персонаж) — популярный персонаж комиксов, созданный Ли Фальком.
 Фантомы — раса из мультфильма «Последняя фантазия: духи внутри нас», появившаяся после того, как инопланетяне взорвали свою планету;
 Фантомы — призраки из вселенной Star Craft 2: Wings of Liberty, подвергнутые дополнительной тренировке, обладают более сильными псионическими способностями, нежели обычные призраки.
 Фантом — моб из игры Minecraft
Фантомы (Цербер) — противники из вселенной Mass Effect. Элитные оперативники Цербера. Они быстрые, становясь невидимыми, они наносят неожиданные и смертоносные удары в ближнем бою.

Прочее 
 Фантом (манекен) — модель человека в натуральную величину, служащая наглядным пособием, например в медицинских учебных заведениях.
 «Фантом» — советская песня на тему войны во Вьетнаме, названная в честь одноимённого самолёта;
 Фантом — непойманный американский серийный убийца.
 Фантом — порода собак.
 Фантом — катер.

См. также 
 Привидение
 Призрак
 Тульпа
 Фантомас